Chinese provincie in het noordoosten van Mantsjoerije; zie Jilin
 Japans biermerk; zie Kirin (bier)